Hvozd může být:

 hvozd – lesní porost
 hvozd – pivovarská věž, viz také hvozdění

lidská sídla
 Hvozd (okres Plzeň-sever)– obec v okrese Plzeň-sever
 Hvozd (okres Rakovník) – obec v okrese Rakovník
 Hvozd (okres Prostějov) – obec v okrese Prostějov
 Hvozd (vojenský újezd Boletice) (Hochwald) – bývalá vesnice na území vojenského újezdu Boletice v okrese Český Krumlov

horské útvary

 Hvozd (Lužické hory) – horský vrchol (750 m) (německy Hochwald) v Lužických horách
 Hvozd (Šumava) – horský vrchol (1047 m) na Šumavě v Trojmezenské hornatině

literární díla
 Hvozd (povídka) – český překlad povídky Der Hochwald rakouského spisovatele Adalberta Stiftera

Externí odkazy